Bartlett (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Bartlett (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Bartlett (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Bartlett (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Charles Henry Bartlett (Bermondsey, Southwark, Londres, 1885 – Enfield, Londres, 1968), ciclista en pista anglès que va prendre part en els Jocs Olímpics de Londres de 1908
 Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 1951), escriptora i doctora en Literatura per la Universitat de Barcelona 
 Alan Bartlett Shepard, astronauta nord-americà
 Harley Harris Bartlett (Anaconda, Montana, 1886 - 1960), bioquímic i botànic estatunidenc